Perloff ist der Familienname folgender Personen:

 Carey Perloff (* 1953), US-amerikanischer Regisseur und Dramatiker
 Harvey Stephen Perloff (1915–1983), US-amerikanischer Stadtplaner
 Joseph K. Perloff (1924–2014), US-amerikanischer Mediziner
 Marjorie Perloff (* 1931), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Robert Perloff (1921–2013), amerikanischer Psychologe, Betriebswirtschaftler und Hochschullehrer